Туйемойнак:
 Туйемойнак (Карагандинская область) — станция в Карагандинской области Казахстана.
 Туйемойнак (Костанайская область) — село в Джангельдинском районе Костанайской области Казахстана.